Zgorzelec – miasto w woj. dolnośląskim
 Turów Zgorzelec – koszykarski klub sportowy
 Nysa Zgorzelec – piłkarski klub sportowy
 Zgorzelec – stacja kolejowa w Zgorzelcu
 Zgorzelec Miasto – stacja kolejowa w Zgorzelcu
 Powiat zgorzelecki – powiat w woj. dolnośląskim
 Gmina Zgorzelec – gmina wiejska w województwie dolnośląskim
 Zgorzelec – wieś w woj. wielkopolskim
 Kolonia Zgorzelec – osiedle Bytomia
 Zgorzelec - półksiężyca z krzyżem - rodowy znak Henryka Brodatego

Zobacz też:
 Görlitz – miasto w Niemczech